

Cinema 
 Everybody's Talking About Jamie – film britannico del 2018 diretto da Jonathan Butterell.

Musica 
 Everybody's Talkin' – singolo di Fred Neil del 1968.
 Everybody's Talkin' – singolo di Harry Nilsson del 1968.
 Everybody's Talkin About Salena Jones – album di Salena Jones del 1970.
 Everybody's Talkin' – album di King Curtis del 1972.
 Everybody's Talkin' – EP dei Beautiful South del 1994.
 Everybody's Talkin' – album dal vivo della Tedeschi Trucks Band del 2012.

Teatro 
 Everybody's Talking About Jamie – musical composto da Dan Gillespie Sells su libretto di Tom MacRae del 2017.

Televisione 
 Everybody's Talking – serie televisiva statunitense del 1967.
 Everybody's Talking – episodio del 1993 della serie televisiva 48 Hours.
 Everybody's Talking 'Bout It – 21º episodio del 1992 della seconda stagione della serie televisiva Beverly Hills 90210.